Малая Приваловка — село в Верхнехавском районе Воронежской области.

Административный центр Малоприваловского сельского поселения.

География 
Находится в 37 км к сево-востоку от Воронежа по автотрассе «Воронеж—Бабяково—Орлово—Парижская Коммуна—Малая Приваловка—Верхняя Хава».

Расположено в живописном месте. С севера и запада окружено лесами Воронежского биосферного заповедника, южными окраинами выходит к обширным чернозёмным полям, на которых выращивают подсолнечник, кукурузу, картофель и пшеницу.

Благодаря плотине, расположенной в районе с. Водокачка, на реке образуется запруда, а ниже плотины река уходит в каньон, тянущийся до с. Парижская Коммуна.

Улицы 
 Дубровина
 Железнодорожная
 Ленина
 Пушкина
 Солнечная
 Шинников
 Ясная Поляна
 Переулок лесной

Транспорт 
В Малой Приваловке имеется железнодорожная станция, рейсовые автобусы связывают деревню с Воронежем, посёлком Краснолесный (ж/д станция Графская), Верхней Хавой (районный центр) и Усманью (Липецкая область) Маршрутные автобусы Графская-Малая Приваловка — Воронеж ходят с интервалом в 1 час.

Инфраструктура 
Есть почтовое отделение 396100, школа.

Село газифицировано. Водопровод есть на некоторых улицах, кроме того, можно довольно легко пробурить на участке собственную скважину, причем вода здесь даже в колодцах очень чистая.

Практически везде (кроме низменных мест поймы) доступна сеть всех основных мобильных операторов.

Интересны и окрестности Малой Приваловки. Совсем рядом находится управление Воронежского биосферного заповедника, где желающие могут посетить Музей природы, действующий с 1934 года, бобровую ферму, покататься на лодках по реке Усмань, попасть на службу в Спасо-Преображенский (Толшевский) монастырь, который в 1767 году был избран святым Тихоном Задонским для проживания.

Местный охотничий клуб «Торбово», расположенный на землях пожалованных в XVIII веке Екатериной Великой придворному Енину. В дальнейшем поместье перешло с приданым дочери Енина мещанину Торбову, который построил здесь добротный дом и мельницу.

В 3 км в сторону Верхней Хавы на берегу огромного зарыбленного Лаптевского пруда находится Спортивно-Рыболовный комплекс «Серебряный Ключ».

Интересные факты 
 Известен факт, что в этих местах бывал поэт Василий Андреевич Жуковский и даже зарисоввывал приваловские пейзажи.
 Из дневника Жуковского: « 5 июля, понедельник. Переезд из Липецка в Воронеж. Все приятная природа. Чернозем. В Усмани две воспитанницы Патриотического института, дочери полицмейстера Рожанского. Деревня Приваловка, где я рисовал».

 В Малой Приваловке похоронен Константин Константинович Соколов (1858—1919), земский врач, просветитель. Вместе с женой Зинаидой Сергеевной (урождённой Алексеевой, сестрой К. С. Станиславского) организовал в 1896 году любительский театр для крестьян, действующий до сих пор. В театре игрались спектакли по пьесам А. Н. Островского и других драматургов.

 Близ села Малая Приваловка на реке Усмань проводится фестиваль «Аннинские мосты», а на Лаптевском пруду — фестиваль рыболовов.

 В районе Орлово и Приваловки имеются межпластовые залежи минеральных вод, подобых Липецкой.

Примечания

Ссылки 
 Малая Приваловка на спутниковой карте (весна)
 Село Малая Приваловка
 Фестиваль «Театральные встречи в Никольском»
 Карты и схемы
 

Населённые пункты Верхнехавского района